Эводий:

 Эводий Руанский (ум. V веке) — святой епископ Руанский.
 Эводий — святой мученик.
Северный эводин